Поповец (Бугарска)
 Поповец (Хрватска)

Види још 
 Попоец